Atsushi Ebihara (1965- ), botaniste japonais
 Hiroyuki Ebihara (1940-1991), boxeur japonais
 Kinosuke Ebihara (1904-1970), peintre japonais
 Wataru Ebihara (1973- ), athlète japonais
 Yuki Ebihara (1985- ), athlète japonaise
 Yuri Ebihara (1979- ), actrice et mannequin japonaise